Brockley kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Brockley, Suffolk, ort i England, 
 Brockley, Somerset, ort i England, 
 Brockley, London, ort i Lewisham, Greater London, England,